

Palmarès 
 ai Giochi olimpici di Londra 1908
 ai Giochi olimpici di Stoccolma 1912
 ai Giochi olimpici di Anversa 1920
 ai Giochi olimpici di Parigi 1924

Altri progetti

Collegamenti esterni

Membri dell'International Swimming Hall of Fame